Az Aspar Racing Team egy spanyol motoros csapat, melyet a korábbi háromszoros világbajnok Jorge Martínez alapított, és részt vesz a gyorsasági motoros-világbajnokság három géposztályában (Moto3, Moto2, MotoE).

Története 

Jorge Martínez a csapatát 1992-ben alapította, mely gyorsan sikeressé vált. Kezdetben egy versenyzésre alkalmas váza volt a csapatnak, melyet a világ- és a spanyol bajnokságban is használtak.

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzés
* A szezon jelenleg is zajlik.

125 cm³

Moto3

250 cm³

Moto2

MotoGP

MotoE

Világbajnokok

Versenyzők 
 2006 –  Álvaro Bautista (125cm³)
 2007 –  Talmácsi Gábor (125cm³)
 2009 –  Julián Simón (125cm³)
 2011 –  Nicolás Terol (125cm³)
 2020 –  Albert Arenas (Moto3)
 2022 –  Izan Guevara (Moto3)

Csapatbajnokság 
 2022 – GasGas Aspar Team (Moto3)

További információk 
 Team Aspar web site
 Mapfre Aspar Team 250 web site
 Bancaja Aspar Team 125 web site

MotoGP-csapatok